Dakota County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Dakota County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Dakota County (Nebraska) – okres státu Nebraska